Ште́ффен Хо́фман (; ) — немецкий футболист, полузащитник, известный по выступлениям за «Рапид» (Вена). Тренер.

Карьера 
Штеффен Хофман с 1997 до 2000 играл в команде молодёжи, а после — в команде любителей «Баварии». 27 октября 2001 года, вскоре после дебюта Хофмана в «Баварии», перешёл в «Рапид» (Вена), с которым связал большую часть своей карьеры.

В «Рапиде» Хофман и Андреас Иваншиц сформировали лучший тандем в середине поля австрийской федеральной лиги. В 2004 Хофман был выбран Игроком года в Австрии. Впервые в истории ассоциации австрийский клуб, под капитанством Хофмана, попал в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. В зимнем перерыве сезона 2005/06 Штеффен Хофман сменил клуб на «Мюнхен 1860», где он, однако, не смог достичь успехов, подобных австрийским.

В июле 2006 года он возвращается в «Рапид» и в первой же игре против «Рида» получает травму. Хофман не играл в течение половины года и вернулся на поле 105 дней спустя, в матче против «Пашинга».

Австрийская футбольная федерация (OEFB) предпринимала попытки натурализовать Штеффена, чтобы он мог играть за сборную Австрии. Но, несмотря на то, что Хофман женат на австрийке, федерации не удалось это сделать из-за правил ФИФА, по которым невозможно было изменить гражданство игрока, так как он уже выступал за молодёжную сборную Германии в официальных матчах.

Летом 2018 года Хофман завершил карьеру игрока, проведя в общей сложности за «Рапид» 540 игр и забив 128 голов.

Достижения 
 2004 — игрок года в Австрии
 2005 — чемпион Австрии
 2005 — участник Лиги чемпионов УЕФА
 2006 & 2007 — «корона лучшего игрока» (Австрия, выбор фанов)
 2008 — чемпион Австрии
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 2010
 Лучший бомбардир венского «Рапида» в еврокубках: 21 гол

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 31 мая 2014 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Рапид» (Вена)

Футболисты Германии
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Рапид» Вена